Daisy (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Daisy Tourné Valdez (Montevideo, 1951), mestra i política uruguaiana
 Daisy Duck, personatge de ficció dels estudis Walt Disney creat el 1937
 Princesa Daisy, personatge de videojocs creat per l'empresa Nintendo
 Baby Daisy, versió bebè de la Princesa Daisy apareguda en certs jocs de Nintendo
 Daisy (perfum), perfum de l'empresa Marc Jacobs